{| class=wikitable style=border:1 solid #aaa;
| style=border:1; |

Командные соревнования

Зачёт гран-при

Мужчины

Женщины

Зачёт кубка наций 

Гран-при по прыжкам с трамплина
2017 год в спорте
Соревнования по прыжкам с трамплина